Karagöl (dt. ‚Schwarzer See‘) ist der Name folgender geographischer Objekte in der Türkei:

 Karagöl (Giresun), See in den Bergen Karagöl Dağları in der Provinz Giresun
 Karagöl (Izmir), See in der Provinz İzmir
 Karagöl (Ankara), See in der Provinz Ankara
 Karagöl (Kıbrısçık), See bei Kıbrısçık (Provinz Bolu)
 Karagöl-Sahara-Nationalpark, Nationalpark in der Provinz Artvin

Siehe auch:
 Karakul
 Karaköl (Begriffsklärung)